Nino Longobardi – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano (1925-1996)
 Nino Longobardi – pittore italiano (1953-)